

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 15, w tym 14 podstawowych 
 Mielno – miasto
 Mielno – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. inowrocławskim, w gminie Pakość 
 Mielno – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. mogileńskim, w gminie Mogilno
 Mielno – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. włocławskim, w gminie Chodecz 
 Mielno – wieś w woj. lubuskim, w pow. krośnieńskim, w gminie Gubin 
 Mielno – osada w woj. lubuskim, w pow. zielonogórskim, w gminie Zabór
 Mielno – wieś w woj. lubuskim, w pow. żarskim, w gminie Przewóz 
 Mielno – wieś w woj. pomorskim, w pow. bytowskim, w gminie Lipnica 
 Mielno – wieś w woj. pomorskim, w pow. słupskim, w gminie Dębnica Kaszubska 
 Mielno – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. ostródzkim, w gminie Grunwald 
 Mielno – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. gnieźnieńskim, w gminie Mieleszyn 
 Mielno – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. konińskim, w gminie Wierzbinek
 Mielno – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. poznańskim, w gminie Czerwonak 
 Mielno – osada leśna wsi Otorowo w woj. wielkopolskim, w pow. szamotulskim, w gminie Szamotuły.
 Mielno – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. łobeskim, w gminie Węgorzyno

Jeziora w Polsce 
 Mielno – jezioro w woj. kujawsko-pomorskim, w powiecie brodnickim, w mieście Brodnica
 Mielno – jezioro w woj. kujawsko-pomorskim, w powiecie inowrocławskim, w gminie Pakość
 Mielno – jezioro w woj. kujawsko-pomorskim, w powiecie mogileńskim, w gminie Mogilno
 Mielno – jezioro w woj. lubuskim, w powiecie krośnieńskim, w gminie Krosno Odrzańskie
 Mielno – jezioro w woj. pomorskim, w powiecie kościerskim, w mieście Kościerzyna
 Mielno – jezioro na Pojezierzu Olsztyńskim w woj. warmińsko-mazurskim, w powiecie olsztyńskim, w gminie Olsztynek, w miejscowości Mielno
 Mielno – jezioro w woj. wielkopolskim, w powiecie gnieźnieńskim, w gminie Mieleszyn
 Mielno – jezioro w woj. wielkopolskim, w powiecie konińskim, w gminie Kazimierz Biskupi
 Mielno – jezioro na Pojezierzu Ińskim w woj. wielkopolskim, w powiecie konińskim, w gminie Wierzbinek
 Mielno – jezioro na Pojezierzu Drawskim w woj. zachodniopomorskim, w powiecie drawskim, w gminie Drawsko Pomorskie
 Mielno – jezioro w woj. zachodniopomorskim, w powiecie drawskim, w gminie Kalisz Pomorski
 Mielno – jezioro na Pojezierzu Ińskim, położone w woj. zachodniopomorskim, w powiecie łobeskim, w gminie Radowo Małe
 Mielno – jezioro na Pojezierzu Ińskim w woj. zachodniopomorskim, w powiecie łobeskim, w gminie Węgorzyno
 Mielno – jezioro w woj. zachodniopomorskim, w mieście Szczecin

Inne 
 Mielno – nieoficjalna nazwa jeziora Zielno w województwie zachodniopomorskim, w powiecie wałeckim
 Mielno – dawna gromada

Zobacz też 
 Mielno Pyrzyckie
 Mielno Stargardzkie